Чемпионат Европы по фигурному катанию 1977 года проходил с 25 по 30 января в Хельсинки (Финляндия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель ГДР Ян Хоффман. У женщин также победила представительница ГДР Анетт Пётч. Среди пар победу одержали представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, в танцах чемпионами Европы стали Ирина Моисеева и Андрей Миненков.

Результаты

Мужчины

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
1977 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Финляндии в 1977 году
Январь 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Финляндии